Aleksandr Aleksandrovič Archangel'skij – ingegnere aeronautico sovietico.
 Aleksandr Grigor'evič Archangel'skij – poeta russo.
 Aleksándr Andréevič Arhángel’skij (1846 – 1024) – compositore russo